Рейс 114 может иметь следующие значения:
 Рейс 114 Libyan Arab Airlines
 Рейс 114 Thai Airways International

См. также 
 STS-114